Pastor alemany (del nom en alemany Deutscher Schäferhund), raça de gos originària d'Alemanya
 Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang, examen acreditatiu de nivell d'alemany necessari per als estudiants estrangers a les universitats alemanyes
 dsh també és el codi ISO 639-3 del dassanakh, llengua parlada a les ribes del llac Turkana, a Etiòpia i Kenya